Пу́блий Корне́лий Ле́нтул Марцелли́н () — полное имя некоторых римлян, носителями которого являлись представители патрицианского рода Клавдиев, чей предок в своё время был усыновлён в род Корнелиев Лентулов. Среди них можно выделить следующих личностей:

* Публий Корнелий Лентул Марцеллин — монетарий около 100 года до н. э.
 Публий Корнелий Лентул Марцеллин — квестор (пропретор) Кирены в 75—74 годах до н. э.
 Публий Корнелий Лентул Марцеллин — монетарий 50 года до н. э., квестор Гая Юлия Цезаря в 48 году до н. э.
 Публий Корнелий Лентул Марцеллин — претор 29 года до н. э.
 Публий Корнелий Лентул Марцеллин — консул 18 года до н. э.

Примечание